Elofsson ist ein patronymisch gebildeter schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Elof“.

Namensträger 
 Felix Elofsson (* 1995), schwedischer Freestyle-Skier
 Jonas Elofsson (* 1979), schwedischer Eishockeyspieler
 Jörgen Elofsson (* 1962), schwedischer Songwriter
 Oskar Elofsson (* 1998), schwedischer Freestyle-Skier
 Per Elofsson (* 1977), schwedischer Skilangläufer

Familienname
Schwedischer Personenname
Patronym